

Toponymes



Rimouski, une ville de la MRC Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent, dont découlent :
 La seigneurie de Rimouski, en Nouvelle-France
 Le comté de Rimouski, un ancien comté municipal
 L'archidiocèse de Rimouski
 Rimouski, un district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ayant existé de 1830 à 1838.
 Rimouski, un district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada ayant existé de 1841 à 1867
 Rimouski, une ancienne circonscription électorale fédérale du Canada
 Rimouski, une circonscription électorale provinciale du Québec

 La rivière Rimouski, un affluent du littoral Sud du fleuve Saint-Laurent, coulant dans la MRC Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent
 La rivière Rimouski Est, un affluent de la rivière Rimouski
 La Petite rivière Rimouski, un affluent de la rivière Rimouski
 La Zec de la Rivière-Rimouski, une zone d'exploitation contrôlée
 La réserve faunique de Rimouski, une réserve faunique du Québec

Voir aussi 
 Rimouski-Est, une ancienne municipalité fusionnée à Rimouski.
 Rimouski-Neigette, une municipalité régionale de comté de la province de Québec.
 Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques, une circonscription électorale fédérale du Canada.